Пуерто дел Оро има више значења:

 Пуерто дел Оро, Ел Орито (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Оро (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто дел Оро (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику